Gremlin – creatura leggendaria del folklore e del fantasy
 Gremlin – personaggio dell'universo Marvel Comics
 Gremlin Interactive – azienda di videogiochi britannica
 Gremlin Industries – azienda di videogiochi statunitensi
 Gremlin – linguaggio di programmazione

Pagine correlate 
 Gremlins (disambigua)